Sanski Most (serbiska: Сански Мост) är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Sarajevo. Sanski Most ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sanski Most är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Sanski Most ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Mrežnica,  meter över havet,  km söder om Sanski Most. Sanski Most är det största samhället i trakten. 

I omgivningarna runt Sanski Most växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Sanski Most är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina